Łapicki este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află:

 Aleh Łapicki - militar bielorus din mișcarea de rezistență antisovietică
 Andrzej Łapicki - actor polonez de teatru și film, regizor de teatru
 Borys Łapicki - avocat polonez
 Hektor Łapicki - activist național polonez
 Mikołaj Łapicki - militar polonez
 Rascisłau Łapicki - activist bielorus din mișcarea de rezistență antisovietică

Nume de familie poloneze